Населені пункти в Чехії:

 Коєтиці (Тршебич)
 Коєтиці (Мєльнік)